Qingyuan ist ein in China häufig vorkommender Ortsname; er bezeichnet unter anderem:

 die bezirksfreie Stadt Qingyuan (清远市) in der Provinz Guangdong, siehe Qingyuan;
 den Stadtbezirk Qingyuan (青原区) der bezirksfreien Stadt Ji’an in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Qingyuan (Ji’an);
 den Kreis Qingyuan (清苑县) der bezirksfreien Stadt Baoding in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Qingyuan (Baoding);
 den Kreis Qingyuan (庆元县) der bezirksfreien Stadt Lishui in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Qingyuan (Lishui);
 den Autonomen Kreis Qingyuan der Manju (清原满族自治县) der bezirksfreien Stadt Fushun in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Qingyuan (Fushun);
 die Großgemeinde Qingyuan (青原镇) des Kreises Baoqing in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Qingyuan (Baoqing);
 die Großgemeinde Qingyuan (清源镇) des Stadtbezirks Liangzhou von Wuwei in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Qinyuan (Liangzhou);
 die Großgemeinde Qingyuan (清源镇) des Kreises Qingxu in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Qingyuan (Qingxu);
 die Großgemeinde Qingyuan (清苑镇) im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Qingyuan (Qingyuan, Baoding);
 die Großgemeinde Qingyuan (清原镇) des gleichnamigen Autonomen Kreises in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Qingyuan (Qingyuan, Fushun);
 die Großgemeinde Qingyuan (清源镇) des Kreises Weiyuan in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Qingyuan (Weiyuan);
 die Großgemeinde Qingyuan (清源镇) des Kreises Xunyi in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Qingyuan (Xunyi);
 die Großgemeinde Qingyuan (庆远镇) der Stadt Yizhou im Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Qingyuan (Yizhou);
 die Gemeinde Qingyuan (庆元乡) des Stadtbezirks Nanchuan von Chongqing, siehe Qingyuan (Nanchuan);
 die Gemeinde Qingyuan (清源乡) des Kreises Shouning in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Qingyuan (Shouning);
 die Gemeinde Qingyuan (清源乡) des Kreises Yingshan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Qingyuan (Yingshan);
 das Straßenviertel Qingyuan (青园街道) im Stadtbezirk Chang’an von Shijiazhuang in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Qingyuan (Chang’an);
 das Straßenviertel Qingyuan (清源街道) im Stadtbezirk Daxing von Peking, siehe Qingyuan (Daxing);
 das Straßenviertel Qingyuan (清源街道) im Stadtbezirk Fengze von Quanzhou in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Qingyuan (Fengze);
 das Straßenviertel Qingyuan (青园街道) im Stadtbezirk Tianxin von Changsha in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Qingyuan (Tianxin);
 Qingyuan Shan (清源山), Berg in China.